Niemieckie i skandynawskie nazwisko patronimiczne, syn Petera.
 Henning Eiler Petersen – duński botanik i mykolog
 Jan Petersen – norweski dyplomata i polityk, były minister spraw zagranicznych.
 John Petersen – piłkarz z Wysp Owczych.
 Julius Petersen – duński matematyk przełomu XIX i XX wieku.
 Kim Benedix Petersen – muzyk duński, założyciel zespołu Mercyful Fate
 Ronald H. Petersen – amerykański mykolog
 William Petersen – amerykański aktor duńskiego pochodzenia, znany z serialu "Kryminalne Zagadki Las Vegas".
 Wolfgang Petersen – niemiecki reżyser i producent filmowy i telewizyjny.

Zobacz też 
 Pedersen
 Peterson